Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 331e régiment d'artillerie
 331e régiment d'infanterie

 
 331e régiment aéroporté de la Garde

Homonymie d'unités militaires